Фа́биан Лу́кас Шер (; 20 декабря 1991, Виль) — швейцарский футболист, центральный защитник клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Швейцарии. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Биография 
Шер родился в городке Виль, а в футбол играть он начал в составе одноимённого клуба, где он отыграл 3 года: с 2009 по 2012, пока его не заприметили скауты «Базеля», сильнейшего клуба Швейцарии. 4 июля 2012 года официально было объявлено, что Фабиан стал игроком «красно-синих». Контракт подписан до 2015 года, c возможностью продолжения до 2016 года.

4 июня 2015 года Шер перешёл в «Хоффенхайм», подписав контракт до 2019 года.

22 июля 2017 года защитник перешел в испанский «Депортиво Ла-Корунья». 25-летний футболист подписал четырёхлетний контракт. По данным Football Espana, сумма трансфера составила 4 млн евро.

26 июля 2018 года английский «Ньюкасл Юнайтед» воспользовался опцией в контракте Шера и выкупил его за 3 млн фунтов стерлингов. Личный контракт футболиста был заключён на три года.

Статистика выступлений 
 Клубная статистика

 В сборной

Достижения 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии (3): 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка часов: 2013

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Виль»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»